Якоб Карл Розенталь (, 12 октября 1881, Белосток — 23 октября 1954, Нью-Йорк) — американский шахматист польско-еврейского происхождения.

Биография 
Родился на территории Российской империи. Жил в Нидерландах, позже переехал в США. Поселился в Нью-Йорке, занимался страховым бизнесом.

В составе сборных Манхэттенского шахматного клуба и шахматного клуба им. Райса участвовал в клубных матчах. В 1922 г. в составе сборной Нью-Йорка участвовал в международном матче по телеграфу со сборной Буэнос-Айреса.

В 1911 г. выиграл чемпионат Манхэттенского шахматного клуба. В 1912 г. стал чемпионом штата Нью-Йорк.

В 1916 г. участвовал в крупном турнире в Нью-Йорке, посвященном памяти И. Райса. Также удачно сыграл в нью-йоркских турнирах 1918 и 1921 гг.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Я. К. Розенталя в базе Chessgames
 Личная карточка Я. К. Розенталя на сайте 365Chess

Шахматисты США
Шахматисты XX века